Евгений Михайлович Новиков  (род. 1 февраля 1945, Москва, СССР) — советский пловец. Чемпион СССР и Европы в плавании вольным стилем.

Биография 
Выступал за «Динамо» (Москва) в 1962—1966 годах. Подготовлен тренерами Юрием Владимировичем Казаковым и Фелицатой Борисовной Житковой.

Специализировался в плавании вольным стилем. Входил в состав сборной СССР в 1964—1966 годах.

Чемпион СССР (1963) в эстафете 4х200 м вольным стилем. Серебряный (1964)  и бронзовый (1963, 1966) призёр чемпионатов СССР на дистанциях вольного стиля.

Пятикратный рекордсмен СССР (1963—1965).

Чемпион Европы (1966) в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Участник Олимпийских Игр в Токио (1964).

Окончил МГУ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 Новиков Евгений на портале «Плавание в СССР»

Спортсмены СССР
Пловцы СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы СССР по плаванию
Рекордсмены СССР по плаванию
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на Олимпийских играх
Пловцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Спортсмены Москвы